Remains – album dei The Only Ones del 1984
 Remains – album degli Annihilator del 1997
 Remains – album dei Bella Morte del 1997
 Remains – album degli Alkaline Trio del 2007
 The Remains – gruppo musicale garage rock statunitense